Адольф Хоэнштейн (, * 18 марта 1854 г. Санкт-Петербург; † 12 апреля 1928 г. Бонн) — немецкий художник, иллюстратор, график, дизайнер и театральный художник, мастер художественного плаката, один из известнейших в своё время. Один из пионеров стиля модерн в Италии (стиль «либерти»).

Жизнь и творчество 
Родился в России, однако ещё в детском возрасте его семья переехала в Вену. Здесь Адольф получил художественное образование. Первое практическое применение таланта художника проявилось во время его поездки в Индию, где он занимался украшением дворцов представителей местной элиты. В 1879 году А.Хоэнштейн приезжает в Милан, и оседает в Италии, где его знают уже как «Адольфо». Работает театральным и оперным художником и декоратором, в первую очередь для миланского театра Ла Скала (здесь он занимает пост художественного директора). Художник создаёт плакаты к постановкам «Богемы» и «Тоски», костюмы для многих оперных спектаклей (в том числе для Мадам Баттерфляй Джакомо Пуччини), а также рекламные постеры для фирмы Кампари, обложки для газет и художественной литературы, почтовые карточки. Был с Пуччини близко знаком и много вместе с ним работал над оперными постановками.

После возвращения в Германию, в 1909—1923 годы состоял в дюссельдорфском союзе художников «Палитра» (Malkasten). В этот период мастер неоднократно вновь посещает Италию. Во времена послевоенной (после Первой мировой войны) гиперинфляции в Германии был автором отчеканенной в Бонне в 1920 году серии монет номиналом в 10, 25 и 50 пфеннигов (с портретом Л. ван Бетховена на реверсе).

Галерея

Примечания

Литература 
 Eugenio Manzato [изд.]: Un pioniere del manifesto. Adolf Hohenstein, 1854—1928. Edizioni Iniziative Unindustria, Treviso 2003

Дополнения 
 Adolfo Hohenstein bei Art.com
 Адольфо Хоэнштейн на Arte-Liberty

Графики Германии
Художники-иллюстраторы Германии
Плакатисты Германии
Художники-плакатисты Италии
Художники модерна